Two steht für:
 Two (1964), ein Kurzspielfilm von Satyajit Ray aus dem Jahr 1964
 Two (1974), US-Film
 Two (Album), Album von Jemeel Moondoc und Connie Crothers (2012)
Personen:
 Edward Two-Two (1851–1914), US-amerikanischer Indianer vom Stamm der Lakota-Sioux
 John Two-Hawks, indianischer Musiker in den USA

TWO steht für:
 Tibetan Welfare Office, siehe Tibetan Settlement Office
 Technische Werke Osning
 Technischer Wachoffizier

Siehe auch:
 One Two Two
 Zwei (Begriffsklärung)

Abkürzung